Unie může označovat:

typy státu
 reálná unie
 personální unie
 dynastická unie

politika a historie
 Unie svobody
 Unie svobody – Demokratická unie
 Unie (americká občanská válka) – státy, které zůstaly věrné vládě USA během Americké občanské války (1861–1865)

mezinárodní organizace
 Africká unie
 Evropská unie
 Unie jihoamerických národů
 Meziparlamentní unie

ostatní
 celní unie
 Evropská měnová unie
 měnová unie
 Světová poštovní unie
 Soudcovská unie

Související články 
 Union
 Unije

Externí odkazy